Hohenzollernkanal steht für:
 Teilstrecke des Berlin-Spandauer Schifffahrtskanals
 nicht mehr gebräuchlicher Name für die Havel-Oder-Wasserstraße